{{Infobox television
| show_name                = Produce 48
| image                    = Produce 48-poster.jpg
| caption                  = Постер
| show_name_2              =
| genre                    = Реалити-шоу/шоу
| writer                   =
| creator                  = Ким Ян Бум 
| director                 =
| presenter                =
| opentheme                = "Nekkoya (Pick Me)"  Produce 48
| endtheme                 =
| theme_music_composer     =
| country                  = Южная Корея
| language                 = КорейскийЯпонский
| num_seasons              =
| num_episodes             = 12
| list_episodes            =
| executive_producer       = 
| producer                 =
| editor                   =
| location                 =
| cinematography           =
| camera                   =
| runtime                  = 140–160 минут240 минут (финал)
| company                  = 
| distributor              = CJ E&M
| channel                  = Mnet
| picture_format           =
| audio_format             =
| first_run                =
| first_aired              = 15 июня 
| last_aired               = 31 августа 2018
| preceded_by              = Produce 101 (2 сезон)
| followed_by              = Produce X 101| related                  =
| website                  = http://produce48.mnet.com/
}}Produce 48 () — южнокорейское реалити-шоу на выживание от телеканала Mnet. Передача представляла из себя коллаборацию реалити-шоу айдолов на выживание Produce 101 и японской идол-группы AKB48. Из 96 участниц шоу были выбраны финальные 12 участниц будущей группы путём голосования, а также голосуя за концепцию, название и дебютный сингл группы. Целью шоу было сформировать проектную группу, в которой состояли участницы из Южной Кореи и Японии. 12 победивших участниц будут продвигаться как группа в течение двух с половиной лет. Сама программа в основном на корейском языке, однако для шоу были предоставлены переводчики. Шоу объявило окончательных 12 участниц, которые вошли в проектную группу, а также было объявлено официальное название группы — IZ*ONE.

Продюсер — AKATV (компания, которая также выпустила второй сезон Produce 101). Премьера состоялась 15 июня, шоу завершилось 31 августа 2018 года 12-ым эпизодом. Руководил им Ан ЧжунЯн, который также руководил первые два сезона Produce 101.

 Концепт и формат 
Produce 48 собрал 96 девушек из айдол-групы AKB48 Японии и трейни из развлекательных компаний Южной Кореи, чтобы сформировать корейско-японскую группу из 12 человек, которая будет продвигаться в течение двух с половиной лет. Сформированный в сотрудничестве между Mnet и Ясуси Акимото проект планировал принять концепцию AKB48: «айдолы, которых вы можете встретить и приветствовать и иметь возможность выступать в назначенном театре.» Участницы группы могут продвигаться под своими собственными агентствами одновременно.

Шоу началось с 96 конкурсантками, которые изначально были сгруппированы в несколько классов. Были показаны эпизодические соревнования, в которых девушки выступали в командах с различными песнями, за участниц голосовали, а команды-победители получали 1000 бонусных голосов. Затем были отобраны зрительские голоса и девушки были ранжированы, причем некоторые эпизоды были отборочными раундами, в которых исключались участницы, которые не достигли определённого ранга.

Из всех 96 участниц шоу 57 из них были из различных южнокорейских лейблов, а другие 39 были из японской айдол-группы AKB48 и родственных ей групп. Заключительные 12 участниц были отобраны независимо от национальности.

 Продвижение передачи 
Produce 48 был анонсирован на Mnet Asian Music Awards 2017 в Японии 29 ноября, после совместной работы AKB48 и южнокорейских артистов Weki Meki, Чонха, Pristin, Idol School и Fromis 9. В феврале 2018 Mnet заявили, что не будут использовать предполагавшийся формат наличия 48 девочек из Южной Кореи и 48 девочек из Японии, конкурирующими отдельно, или что были бы отобраны шесть участниц каждой страны.

Первый тизер для шоу был опубликован 11 апреля 2018. 22 апреля музыкальная открывающая композиция «Nekkoya» (내꺼야 (Pick Me) была исполнена участницами шоу с Мияваки Сакурой из HKT48 как центр. Победители предыдущего шоу, I.O.I и Wanna One, стали специальными MC и появились в 570 эпизоде M Countdown.

Шоу было показано впервые 15 июня 2018 на телеканале Mnet в Южной Корее. Оно также транслировалось в Японии на BS Sky PerfecTV. В других азиатских странах шоу транслировалось на tvN в Гонконге, Сингапуре, Макао, Малайзии, Индонезии, Тайване, Таиланде, Шри-Ланке, Филиппинах, Камбодже и Мьянме, где оно было показано впервые 21 июня 2018.

Завершилось шоу 31 августа с финальным составом из 12 участниц, девять кореянок и три японки: Чан Вонён,Чо Юри, Чхве Йена, Ан Юджин, Квон Ынби, Кан Хевон, Ким Чэвон, Ким Минджу, Ли Чэён, Ябуки Нако, Хонда Хитоми и Мияваки Сакура.

Название «IZ*ONE» было выбрано нетизенами через официальный сайт Produce 48 и подтверждено CJ E&M. «IZ» — нумероним числа 12, означающее 12 участниц. «ONE» переводится как «один», обозначает их объединение в одну группу. В итоге получается «12 в 1».

Звезда (*) между «IZ» и «ONE» обозначает знаки зодиака.

 Стафф 
Ведущий — Ли СынГи, другие артисты были представлены как тренеры:

 Вокальные тренеры:
 Ли ХонКи
 Сою
 Тренеры танцев
 Бэй Юн
 Чой Ян Цзюнь
 Май Джэй Ли
 Тренеры рэпа:
 Cheetah
 Специальные MC:
 Соми (эпизоды 1 и 5)
 Кан Даниэль (эпизод 1)
 Чонха (эпизод 5)
 Бора (эпизоды 6 и 7)

Однодневный судья: Кахи (эпизод 1)

Дневной судья: Бора (эпизод 11)

 Конкурсантки 

 Ранг 

 Результат 

 Дискография 

 Альбомы 

 Синглы 

 Рейтинг 

 После шоу 
 IZ*ONE выпустили свой дебютный альбом Color*Iz — 29 октября 2018 года. Группа была расформирована 29 апреля 2021 года.
 Нако Ябуки и Хитоми Хонда вернулись в HKT48 и AKB48.
 Квон Ынби дебютировала сольно 24 августа 2021 года с мини-альбомом Open.
 Ли Чэён дебютировала сольно 12 октября 2022 года с мини-альбомом Hush Rush.
 Чо Юри дебютироваласольно 7 октября 2021 года с сингловым-альбомом Glassy.
 Ким Минчжу и Urban Works объявили в октябре 2021 года, что она сосредоточится на своей актерской карьере.
 Чан Вон Ён и Ан Ю Джин дебютировали в женской группе Starship Entertainment IVE с сингловым-альбомом, Eleven, 1 декабря 2021 года.
 Кан Хевон дебютировала сольно 22 декабря с мини-альбомом W. Тае же дебютировала как актриса в веб-дораме Best Mistake.
 Чхве Йена дебютировала сольно 17 января 2022 года с мини-альбомом Smiley.
 Сакура Мияваки и Ким Чхэвон (вместе с бывшей стажеркой Pledis Entertainment Хо Юнджин) подписали контракт с Hybe и Source Music, дебютировали в их новой женской группе Le Sserafim 2 мая 2022 года с мини-альбомом, Fearless. Сакура выпустилась из HKT48 19 июня 2021 года, а Чхэвон покинула Woollim Entertainment.

 Некоторые стажерки вернулись в свои первоначальные группы или дебютировали в группах, созданных их соответствующими агентствами:
 Чан Гюри вернулась в свою группу Fromis_9.
 Пак Хэюн из FNC дебютировала в Cherry Bullet 21 января 2019 года.
 Юн Хэсоль из Music Works дебютировала в Aqua 16 ноября 2018 года. По слухам группа распалась.
 Ким Шихён и Ван Ирон из Yuehua Entertainment дебютировали в EVERGLOW 18 марта 2019 года.
 26 ноября 2018 года Ким ДоА дебютировала в Flavor, первом саб-юните группы Fanatics которая дебютировала 6 августа 2019 года.
 Ким Со Хи и Ким Су Юн из Woollim, а также бывшая участница AKB48 Дзюри Такахаси дебютировали в женской группе Rocket Punch 7 августа 2019 года.
 Индивидуальная стажерка Пак Джинни присоединилась к Vine Entertainment и дебютировала в женской группе Secret Number 19 мая 2020 года.
 На Гоын из RBW и Пак Джиён дебютировали в женской группе Purple Kiss 15 марта 2021 года.
 10 июня 2021 года Хан Човон дебютировала в женской группе Cube Entertainment Lightsum вместе с бывшей стажеркой Banana Culture Ким Наен и бывшей стажеркой CNC Entertainment Ли Юджон.
 Ким Чоён из команды A и бывшая стажерка Million Market Сон Ын Чхэ дебютировали в женской группе BugAboo 25 октября 2021 года.
 Трейни которые дебютировали сольно
 Алекс Кристин (AleXa) из ZB Label дебютировала сольно 21 октября 2019 года с синглом «Bomb».
 Мию Такэути из AKB48 выпустила сольный сингл 22 октября 2019 года под лейблом Mystic Entertainment.

 Некоторые стажерки покинули свои агентства /присоединились к новым агентствам:
 Уэмура Адзуса выпустилась из NMB48 3 декабря 2018 года и начала карьеру видеоблогера.
 Такэути Мию выпустилась из AKB48 в декабре 2018 года и подписала контракт с южнокорейским лейблом Mystic Entertainment.
 Такахаси Дзюри выпустилась из AKB48 2 мая 2019 года и подписала контракт с южнокорейским лейблом Woollim Entertainment, где 7 августа 2019 года дебютировала в составе Rocket Punch.
 Кодзима Мако выпустилась из AKB48 в мае 2019 года.
 Хасэгава Рэна выпустилась из NGT48 в мае 2019 года.
 Икуми Накано из AKB48 выпустилась 30 мая 2019 года.
 Кокоро Наики из NMB48 выпустилась 11 августа 2019 года.
 Мо Гото из AKB48 выпустилась 13 августа 2019 года. Затем она подписала контракт с Twin Planet и дебютировала в качестве сольной исполнительницы.
 Аманэ Цукиаси выпустила 31 марта 2020 года.
 Саэ Мурасэ из NMB48 выпустилась
декабря 2020 года.
 Миру Сирома из NMB48 выпустилась августа 2021 года.
 Дзюрина Мацуи из SKE48 выпустилась 30 апреля 2021 года.
 Ноэ Ямада из NGT48 объявила о своем выпуске в октябре 2021 года и выпустилась 28 февраля 2022 года.
 Михо Миядзаки из AKB48 объявила о своем выпуске декабре 2021 года и выпустилась из группы в апреле 2022 года, объявив, что у нее будут планы переезда в Южную Корею.
 Хван Соён и Кан Дамин покинули Wellmade Yedang, затем Соён подписала контракт с M&H Entertainment, а Дамин подписала контракт с Starship Entertainment.
 Ли Га Ын покинула After School и Pledis Entertainment. Позже подписалп контракт с High Entertainment.
 Го Ю Джин покинула Blockberry Creative, затем она подписала контракт с 8D Creative, после ушла весной 2020 года.
 Сон Ын Чхэ покинула Million Market и подписала контракт с Team Entertainment, и дебютировала в BugAboo 25 октября 2021 года.
 Ли Ю Чжон, Юн Ын Бин, Ким Да Ен и Хон Е Чжи покинули CNC Entertainment, а затем подписали контракт со Stardium Entertainment. Ли Юджон и Ким Даён покинули Stardium Entertainment; Ючжон подписала контракт с Cube Entertainment в декабре 2019 года и дебютировал в Lightsum, Даён подписала контракт с Jellyfish Entertainment. Дён приняла участие в шоу на выживание Girls Planet 999 и заняла четвертое место, дебютировав в Kep1er под Wake One Entertainment и Swing Entertainment.
 Шин Сухён покинула FAVE Entertainment. Затем она подписала контракт с агентством Sublime Artist Agency.
 Чо Аён покинула FNC Entertainment. Затем она подписала контракт с UPVOTE Entertainment.
 Ким Дахе и Ким Наён покинули Banae Culture. Затем Ким Наён подписала контракт с Cube Entertainment и дебютировал в Lightsum.
 Ю Мин Ен покинула HOW Entertainment и подписала контракт с 8D Creative.
 Ли Чэ Чжон и Пак Минджи покинули MND17. Чэджон подписала контракт с Hunus Entertainment и была добавлена в качестве новой участницы в женскую группу Elris. Минджи подписала контракт с Vine Entertainment и присоединилась к Secret Number в качестве новой участницы, дебютировав с их сингловым-альбомом Fire Saturday 27 октября 2021 года.
 Ким Ю Бин покинул компанию CNC Entertainment. Затем она подписала контракт с MAJOR9 Entertainment и дебютировала в Bling Bling.
 Ким Минсо и Ван Ке покинули HOW Entertainment после ее закрытия.
 Чо Енджин и Ли Сыхен покинули WM Entertainment. Сыхён присоединилась к Grandline Group и дебютировал в группе H1-Key 5 января 2022 года.
 После приобретения Pledis Entertainment компанией Hybe Corporation, Хо Юнджин была переведена из Pledis в Source Music. Она дебютировала в их женской группой Le Sserafim вместе с бывшими участницами Iz*One Сакурой Мияваки и Ким Чхэвон 2 мая 2022 года.

 Манипуляция голосами 
В июле 2019 года, во время последнего эпизода четвертого сезона Produce X 101, несколько зрителей заподозрили, что общее количество голосов было изменено после того, как они заметили числовые закономерности. 1 августа 2019 года 272 зрителя подали иск против Mnet, поскольку их служба текстового голосования на месте взяла 100 фунтов стерлингов за голос, что вызвало расследование, проведенное столичной полицией Сеула. Ан Джун Ён и Ким Ён Бум, продюсеры серии Produce 101, были арестованы 5 ноября 2019 года, когда Ан признался, что манипулировал голосами за Produce X 101 и третий сезон сериала, Produce 48.

Расследование повлияло на продвижение групп, созданных франшизами Mnet, таких как IZ*ONE и X1, а также на общественное восприятие продолжающегося конкурентного реалити-сериала Mnet.

 Предпосылки 
В 2009 году южнокорейский телеканал кабельного телевидения Mnet выпустил свой первый конкурс реалити-шоу Superstar K, который сразу же стал популярным, создав бум франшиз на программы прослушивания. В 2016 году они запустили Produce 101, целью которого является создание краткосрочной группы проектов K-pop из 101 конкурсанта, в которой все 11 участников были выбраны путем голосования аудитории. Группа, сформированная из этого шоу, I.O.I, была успешной на протяжении всего 1-летнего контракта, и благодаря своей популярности Mnet впоследствии продолжили производство, создав собственную франшизу. Следующие два сезона, Produce 101 2 и Produce 48 (в сотрудничестве с группой AKB48), сформировали Wanna One и IZ*ONE соответственно, причем обе группы нашли индивидуальный успех на музыкальном рынке. Четвертый сезон, Produce X 101, который был показан в 2019 году, создал группу X1. В дополнение к серии Produce 101, Mnet запустил Idol School в 2017 году с похожей предпосылкой, которая создала девичью группу Fromis 9. 

Первые полицейские рейды и обвинения свидетелей 
20 августа 2019 года Сеульское столичное полицейское управление выдало ордер на обыск офисов CJ E&M и компании, занимающейся текстовым голосованием. Во время их первого обыска полиция обнаружила голосовые записи сотрудников, обсуждающих манипулирование голосами в предыдущих сезонах шоу, в результате чего они распространяют свое расследование на все четыре сезона серии Produce 101 и Idol Shool''.

Примечания

Комментарии

Источники 

Программы телеканала Mnet